Birmingham & District League 1894–95 var den sjette sæson af den engelske fodboldliga Birmingham & District League. Ligaen havde deltagelse af 16 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Aston Villa Reserves, som dermed vandt Birmingham & District League for første gang.

Siden den forrige sæson var ligaen blevet udvidet med to nye klubber.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger

Noter 

Sæsoner i West Midlands (Regional) League
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895